Kemnitz è il nome delle seguenti località:
 Kemnitz – comune tedesco
 Kemnitz – frazione della città tedesca di Werder (Havel)
 Kemnitz – frazione della città tedesca di Pritzwalk
 Kemnitz – frazione del comune tedesco di Nuthe-Urstromtal
 Kemnitz – frazione del comune tedesco di Weischlitz
 Alt Kemnitz (lett. «Kemnitz vecchia»), oggi Stara Kamienica – comune polacco

Pagine correlate 
Chemnitz (disambigua)